Il Campeonato Brasileiro Série C 2009 è stata la ventesima edizione del Campeonato Brasileiro Série C ed è stata vinta dall'América-MG. In qualità di campione e vicecampione, l'América-MG e l'ASA sono stati promossi in Série B, insieme ai semifinalisti, ovvero il Guaratinguetá e l'Icasa.

Squadre partecipanti

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale 

Calcio nel 2009
2009